

Sigle 
 Near Death Experience – esperienze ai confini della morte
 New Drug Entity – principio attivo farmacologico di recente sintesi
 Non-destructive evaluation – controlli non distruttivi
National Domestic Extremism – unità speciale del Metropolitan Police Service britannico

Codici 
 NDE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mandera (Kenya)
 nde – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua ndebele settentrionale

Altro 
 Nde – nome con cui si designano gli Apache